Trying to Recall si può riferire a:
 Trying to Recall, un album di Marie Lindberg del 2007
 Trying to Recall, un singolo di Marie Lindberg del 2007